Barda, (azeri nyelven: Bərdə) – város Azerbajdzsánban (kiejtése magyarul talán Barda)
 Barda – település Oroszországban, a Permi határterület Bardai járásának székhelye
 Barda –	folyó Oroszországban, a Szilva mellékfolyója 
 Barda –	folyó Oroszországban, a Tulva mellékfolyója